

Населені пункти та їхні частини
 Тшеснюв — село в гміні Осьно-Любуське Слубицького повіту Любуського воєводства
 Тшеснюв — село в гміні Гачув Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Тшеснюв — частина міста Люблін в Люблінському воєводстві

Примітки